Wildest Dreams () — тридцать шестой сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Первый сингл в поддержку альбома группы Dance of Death. Единственный сингл группы выпущенный одновременно как в CD, так и в DVD-формате.

Wildest Dreams 

Песня была записана в 2003 году во время записи альбома. Она входит как в трек-лист альбома, так и сингла. Группа начала исполнять песню на концертах ещё до поступления альбома в продажу.

Текст песни, написанный от первого лица, рассказывает о том, что отныне лирический герой собирается изменить свою жизнь, не быть таким как прежде, и реализовать свои самые смелые мечты. Для этого он садится в машину и мчится по дороге. Гитарное соло в песне исполнил Эдриан Смит.

Сингл вышел 1 сентября 2003 года в трёх вариантах: CD (в том числе в ограниченной редакции для японского рынка), семидюймовом зелёном виниле и DVD Сингл по каким-то причинам не поступил в продажу в целом ряде стран, включая США и Россию.

На песню снят анимационный видеоклип в 3D-графике. В нём показана гонка на фантастических машинах.

Сторона «B» сингла 

В зависимости от формата сингла, сторона «B» была разной.

CD-версия 
 «Wildest Dreams» — 3:49
 «Pass the Jam» — 8:20 (запись фрагментов работы группы над альбомом в студии)
 «Blood Brothers» (Orchestral Mix) — 7:10 (песня с альбома Brave New World, аранжированная под исполнение оркестром, с добавлением синтезаторов)

7" LP 
 A1 — «Wildest Dreams» — 3:49
 B2 — «Pass the Jam» — 8:20

DVD 

 «Wildest Dreams» (promo video) — 3:49 (видеоклип)
 «The Nomad» (rock mix) — 9:01 (обработанная версия альбомной версии песни, в которой убрано большинство накладок, исполненных на синтезаторах)
 «Blood Brothers» (Harris) — 7:10 (также несколько обработанная версия альбомной версии песни)
 «Dance of Death — Behind the Scenes» (video) — 2:00 (интервью с членами группы)

CD (Japanese) 
 «Wildest Dreams» (promo video) — 3:49
 «Pass The Jam» — 8:20
 «Blood Brothers» (rock mix) — 7:10
 «Blood Brothers» (orchestral Mix) — 7:10

Конверт 

Оформление конвертов всех изданий основано на клипе Wildest Dreams, где анимированные участники группы разъезжают на автомобилях внутри Эдди. Так, на CD-версии изображён автомобиль, выезжающий изо рта Эдди.

Участники 
 Брюс Дикинсон — вокал
 Стив Харрис — бас, клавишные
 Яник Герс — гитара
 Эдриан Смит — гитара
 Дейв Мюррей — гитара
 Нико МакБрэйн — ударные

Чарты

Примечания 

Синглы Iron Maiden
Синглы EMI Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart